Naomi Osaka és la defensora del títol.

L'estatunienca Sofia Kenin va guanyar el primer títol de Grand Slam de la seva carrera després de superar l'espanyola Garbiñe Muguruza, que disputava la seva quarta final de Grand Slam.

Ashleigh Barty tenia assegurat el número u del rànquing individual independentment del resultat.

Caroline Wozniacki, guanyadora del torneig l'any 2018 i exnúmero 1 del rànquing individual, va anunciar la seva retirada en finalitzar el torneig. El seu darrer partit fou en tercera ronda enfront Ons Jabeur.

En aquesta edició, cap de les vuit quartfinalistes havia guanyat prèviament aquest torneig, destacant el cas d'Ons Jabeur, que va esdevenir la primera tennista d'origen àrab en arribar a aquesta ronda en un torneig Grand Slam. Barty fou la primera tennista australiana en arribar a semifinals des de Wendy Turnbull l'an 1984.

Caps de sèrie 

  Ashleigh Barty (semifinals)
  Karolína Plísková (3a ronda)
  Naomi Osaka (3a ronda)
  Simona Halep (semifinals)
  Elina Svitòlina (3a ronda)
  Belinda Bencic (3a ronda)
  Petra Kvitová (quarts de final)
  Serena Williams (3a ronda)
  Kiki Bertens (4a ronda)
  Madison Keys (3a ronda)
  Arina Sabalenka (1a ronda)
  Johanna Konta (1a ronda)
  Petra Martić (2a ronda)
  Sofia Kenin (campiona)
  Markéta Vondroušová (1a ronda)
  Elise Mertens (4a ronda)

  Angelique Kerber (4a ronda)
  Alison Riske (4a ronda)
  Donna Vekić (3a ronda)
  Karolína Muchová (2a ronda)
  Amanda Anisimova (2a ronda)
  Maria Sakkari (4a ronda)
  Dayana Yastremska (2a ronda)
  Sloane Stephens (1a ronda)
  Ekaterina Alexandrova (3a ronda)
  Danielle Collins (2a ronda)
  Wang Qiang (4a ronda)
  Anett Kontaveit (quarts de final)
  Elena Rybakina (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (quarts de final)
  Anastasija Sevastova (2a ronda)
  Barbora Strýcová (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 

2020
Competicions tennístiques del 2020